Чемпионат Дании по шахматам 2016 проходил в Свеннборге с 19 по 28 марта.

Категория: 10 (средний рейтинг: 2493)

Таблица

Матч за первое место 
 Дата проведения: 28 марта.
 Контроль времени: 20 минут, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.

Ссылки 
 Skak DM 2016 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2016
 DM-Omkamp 2016
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2016-3

Чемпионаты Дании по шахматам
2016 год в шахматах
Март 2016 года
Спорт в Дании в 2016 году